Résultats détaillés de l'édition 2000 du tournoi de tennis professionnel masculin de Cincinnati. Cette dernière s'est tenue du 7 au  sur dur en extérieur. C'est le  Masters Series de la saison. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Thomas Enqvist remporte son  en battant en finale Tim Henman.
 En double la paire australienne Todd Woodbridge - Mark Woodforde remporte le titre face à Ellis Ferreira et Rick Leach. Il s'agit pour tous les deux de leur , le dernier pour les Woodies et c'est la  qu'ils s'imposent à Cincinnati.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Cincinnati
ATP 2000
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en août 2000